Disclosure:
 Disclosure — британский дуэт, исполняющий электронную музыку.
 Disclosure — альбом группы The Gathering, выпущенный в 2010 году.

См. также 

 End of Disclosure